stracciatella – włoskie lody
 stracciatella – włoska zupa